Zürndorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Hannele Zürndorfer (* 1925), Kind jüdischer Eltern und verfasste ein Buch über ihre Erlebnisse im Dritten Reich
 Josef Zürndorfer (1888–1915), deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg